Ken Jones peut désigner :
 Ken Jones (1911-1998), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Ken Jones (1921-2006), un joueur de rugby à XV international gallois, et athlète, médaillé olympique ;
 Ken Jones (1927-1988), un chef d'orchestre et compositeur britannique ;
 Ken Jones (1936-2013), un footballeur international gallois ;
 Ken Jones (1941-2022), un joueur de rugby à XV international gallois ;
  (1938-1993), un journaliste de télévision, acteur, reporter et présentateur de journaux télévisés américain.